A szegedi 74K jelzésű autóbusz a Széchenyi tér (Kelemen utca) és a Szent Ferenc utca, illetve a Kecskés telep, Bódi Vera utca között közlekedik december 24-én, a nappali járatok 16 órai leállása után. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0||végállomás||25||6
|align=left|
|-
|3||2||Dugonics tér (Tisza Lajos körút)||22||4
|
|-
|4
!rowspan=10|∫
|Dugonics tér (Dáni utca)||21
!rowspan=10|∫
|
|-
|6||Londoni körút (Kálvária sugárút)||20
|
|-
|∫||Földhivatal||18
|
|-
|8||Alkony utca||17
|
|-
|9||Hajnal utca||16
|
|-
|10||Szél utca||15
|
|-
|∫||Kolozsvári tér||14
|
|-
|11||Cserepes sor||∫
|
|-
|∫||Gólya utca||13
|
|-
|13||Rákóczi utca (Vám tér)||11
|
|-
!rowspan=3|∫
|3||Honvéd tér (Tisza Lajos körút) (↓)Dugonics tér (↑)
!rowspan=3|∫
|3
|
|-
|4||Ságvári Gimnázium – SZTK||2
|
|-
|5||Bécsi körút||1
|
|-
|14||6||Szent Ferenc utcavégállomás||10||0
|
|-
|15
!rowspan=10|∫
|Dobó utca||9
!rowspan=10|∫
|
|-
|16||Sárkány utca||8
|
|-
|17||Vadkerti tér||7
|
|-
|19||Kamarási utca
!rowspan=5|∫
|
|-
|20||Rendező tér
|
|-
|21||Holt-Tisza
|
|-
|22||Rendező tér
|
|-
|23||Kamarási utca
|
|-
|27||||1
|
|-
|28||Kecskés telep, Bódi Vera utcavégállomás||0
|
|}

Jegyzetek 

Szeged időszakos autóbuszvonalai